Молхо — фамилия. Известные носители:

 Молхо, Даниэль (Danièle Molho) (1939—2013) — французский журналист
 Молхо, Морис (Maurice Molho) (1922—1995) — французский лингвист.
 Молхо, Рена (Rena Molho) (род. 1946) — греческий историк.
 Молхо, Семи (род. 1936) — израильский режиссёр, мим.
 Молхо, Шломо (ок. 1500 — 1532) — каббалист, деятель мессианского движения.

См. также 
 МОЛХ